Го́лубева — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Голубева, Анна Михайловна (1904—1991) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Голубева, Антонина Георгиевна (1899—1989) — советская писательница и драматург, актриса, фольлористка.
 
 Голубева, Вера Владимировна (род. 1979) — российская баскетболистка.
 Голубева, Зоя Александровна (род. 1967) — советская и латвийская шашистка.
 Голубева, Екатерина Николаевна (1966—2011) — российская актриса.
 
 Голубева, Елизавета Сергеевна (род. 1996) — российская конькобежка.
 Голубева, Ирина Валериевна (род. 1971) — российский учёный, педагог, ректор Таганрогского ГПИ.
 Голубева, Лидия Григорьевна (род. 1946) — мэр города Великие Луки.
 Голубева, Людмила Ивановна (род. 1927) — советская и латвийская актриса.
 
 Голубева, Нина Григорьевна (1905 — ?) — советская шахматистка.
 
 Голубева, Прасковья Ильинична (1893—1977?) — ткачиха, депутат Верховного Совета СССР.
 Голубева, Светлана Иосифовна (1968—2006) — русская поэтесса и автор-исполнитель.
 Голубева, Эра Александровна (1927—2017) — психолог, профессор.
 Голубева, Юлия Николаевна (псевдоним: Носилова; 1870—1919) — русская оперная певица.

Составные фамилии 
 Яснева-Голубева, Мария Петровна (1861—1936) — активная участница революционного движения в России. Примечания